Het seizoen 1981/82 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 5 september 1981 en eindigde op 25 april 1982. De competitie werd gewonnen door RFC Sérésien.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Beerschot VAV 
 K. Berchem Sport

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 K. Stade Leuven (kampioen in Derde Klasse A)
 Witgoor Sport Dessel (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 RFC Sérésien (kampioen)
 K. Beerschot VAV (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Witgoor Sport Dessel 
 Racing Jet de Bruxelles

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2